Helanik iz Mitilene, 5. stoljeće prije Kr., jedan od najpoznatijih grčkih povjesničara
 Helanik gramatik, grčki gramatik iz 3. st. p. Kr.
 Helanik iz Dulihija, mitološki lik iz Homerove Odiseje, jedan od udvarača Odisejeve žene Penelope